NGC 5133 (другие обозначения — MCG -1-34-15, IRAS13222-0346, PGC 46909) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5133
Дева (созвездие)